Натуральне число 1774
 1774 рік до нашої ери
 1774 рік нашої ери